Christian Coalition steht für:

Christian Coalition of America, einen Dachverband politischer Gruppierungen in den Vereinigten Staaten
Christian Coalition (Neuseeland), eine neuseeländische Partei